Мел Одом () — американский писатель в жанрах фантастики и фэнтэзи. Родился в 1957 году в Калифорнии, но вскоре с родителями переехал в Оклахому. В детстве увлекался классическими произведениями («Робинзон Крузо», «Питер Пэн» и др.) и комиксами.

Любит путешествовать, смотреть фильмы, заниматься садоводством и самообразованием. Автор более чем 140 книг; отец пятерых детей (четверых сыновей и дочери).

Библиография 
The Rover

 Серия
 Бродяга (The Rover, 2001)
 Повелитель книг (Destruction of The Books, 2004)
 Властелин времени (Lord ot The Libraries, 2005)
 Поиски трилогии (The Quest of The Trilogy)
 Поиски трилогии (The Quest of The Trilogy, 2007)
 Костная вошь (Boneslicer, 2007)
 Морские брызги (Sea Spray, 2007)

The Left Behind Apocalypse

 Рассвет апокалипсиса (Apocalypse Down, 2003)
 Тигель апокалипсиса (Apocalypse Crucible, 2004)
 Горение апокалипсиса (Apocalypse Burning, 2004)
 Выпущенный апокалипсис (Apocalypse Unleashed, 2005)

The NCIS

 Расплата кровью (Paid in Blood, 2006)
 Ясность крови (Blood Evidence, 2007)
 Линии крови (Blood Lines, 2008)

Forgotten Realms

 Восхождение прилива (Rising Tine, 1999)
 Под падающими звёздами (Under Fallen Stars, 1999)
 Области глаубины (Realms of The Deep, 2000)
 Глаз морского дьявола (The Sea Devil’s Eye, 2000)
 Утерянная библиотека Корманзира (The Lost Library ot Cormanthyr, 1998)
 Драгоценный камень Турмиша (The Jewel of Turmish, 2002)
 Области войны (Realms of War, 2008)

Top Secret

 F.R.E.E. Свободные уланы (F.R.E.E. Lancers, 1995)
 F.R.E.E. Падение (F.R.E.E. Fall, 1996)

Hellgate: London

 Исход (Exodus, 2007)
 Гоетия (Goetia, 2008)
 Сделка (Govenant, 2008)

Rogue Angel

 Судьба (Destiny, 2006)
 Паучиный камень (Spider Stone, 2006)
 Запретный город (Forbidden City, 2006)
 Бог грома (God of Thunder, 2007)
 Змеиный поцелуй (Serpent’s Kiss, 2008)
 Рог Габриэля (Gabriel’s Horn, 2009)

Hunter's League

 Раскрытая конспирация (Canspiracy Revealed, 2005)
 Раскрытые тайны (The Mystery Unravels, 2005)
 Секретные взрывы (The Secret Explodes, 2005)
 Его наследие мести (His Legacy Avenged, 2006)

Shadowrun

 Добыть чтобы не отдавать (Preying For Keeps, 1996)
 Охотники за головами (Headhunters, 1997)
 Беги быстрее, умирай сильнее (Run Hard, Die Fast, 1999)

Buffy the Vampire Slayer

 Неестественный отбор (Unnatural Selection, 1999)
 Призрак (Revenant, 2001)
 Пересечения (Crossings, 2002)
 Проклятый (Cursed, 2003)

Angel

 Искупление (Redemption, 2000)
 Бружа (Bruja, 2001)
 Образ (Image, 2002)

Tales of the Slayer

 Истории истребительницы № 2 (Tales of the Slayer № 2, 2001)
 Истории истребительницы № 3 (Tales of the Slayer № 3, 2003)

Diablo

 Чёрная дорога (The Black Road, 2002)

Ссылки 
 Официальный сайт Мэла Одома 

Писатели-фантасты США
 
Выпускники Восточного центрального университета